Severina Vučković, pjevačica
 Severina (album iz 1990.)
 Severina (album iz 1992.)
 "Severina", pjesma Ede Maajke s albuma Stig'o ćumur